

Toponyme 
 Bernasconi, ville de La Pampa, en Argentine

Patronymes 
 Alfonso Bernasconi (vers 1880s), fondateur de la commune argentin Bernasconi
 Andrea Bernasconi (vers 1706-1784), compositeur italien
 Antonia Bernasconi (vers 1741- vers 1803), soprano allemande
 Attilio Bernasconi (1905-1971), joueur de football argentin naturalisé français
 Laura Bernasconi, peintre italienne du 
 Laurent Bernasconi (1966-), astronome amateur français
 Laurent Kegron Bernasconi (1970-), auteur de jeu de rôle
 Maria Roth-Bernasconi (1955-), femme politique suisse 
 Patrick Bernasconi (1955-), chef d'entreprise français 
 René Bernasconi (1910-1994), peintre, graphiste et sculpteur suisse
 Umberto Bernasconi (1912-), joueur de basket-ball uruguayen

Homonymie de patronyme